Пренга — фамилия. Известные носители:

 Пренга, Бесник (род. 1969) — албанский футболист и футбольный тренер. Отец Херди Пренги 
 Пренга, Соколь (род. 1971) — албанский футболист. 
 Пренга, Херди (род. 1994) — албанский футболист.